overstock, een voorraadoverschot
 Overstock.com, een Amerikaanse webwinkel